Catspolder of Katspolder kan verwijzen naar:
 Katspolder, een polder/waterschap in de gemeente Kats op Noord-Beveland in Zeeland
 Catspolder (Terneuzen), polder in Zeeland
 Catspolder (Wolvega), polder in Friesland
 Catspolders, verzamelnaam voor een aantal polders in de gemeente Sluis